Sveinbjarnardóttir ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Tochter des Sveinbjörn. Die männliche Entsprechung ist Sveinbjarnarson (Sohn des Sveinbjörn).

Namensträgerinnen 
 Guðrún Sveinbjarnardóttir (* 1947), isländische Archäologin
 Þórunn Sveinbjarnardóttir (* 1965), isländische Politikerin (Allianz)
 Una Sveinbjarnardóttir (* 1975), isländische Geigerin und Komponistin

Patronym
Isländischer Personenname